

Biografia
Nato a Piacenza nel 1965, risiede a Vigolzone. Ha conseguito il diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue conseguito all'Istituto "L. Einaudi" del capoluogo nel 1984, mentre dall'anno successivo, dopo un periodo di servizio di leva in Polizia di Stato, ha iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia. Nel 2006 ha conseguito la laurea in scienze politiche all'Università di Urbino.
 
Sposato, è padre di due figlie.

Carriera politica 
Il suo esordio in politica coincide con la prima elezione a sindaco di Vigolzone nel 2009. Alle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 è stato confermato primo cittadino del piccolo comune piacentino alla guida della lista civica "Vigolzone Insieme". 

È stato sostenuto dalla lista "Piacenza Provincia Unita" come candidato presidente alle elezioni di secondo grado per la Provincia di Piacenza, ottenendo 301 voti validi su 505 votanti ( voti ponderati, calcolati in base alle fasce di popolazione residente del comune di ciascun elettore). Il 14 ottobre 2014 è stato eletto presidente della Provincia di Piacenza; riconfermato nel 2016, rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2018.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Politici del Partito Democratico (Italia)
Presidenti della Provincia di Piacenza
Studenti dell'Università di Urbino